Rollstuhltennis-Damendoppel der Sommer-Paralympics 2016.

Gespielt wurde im Olympischen Tenniszentrum in Rio de Janeiro vom 9. und 16. September 2016. Insgesamt nahmen 10 Paare, also 20 Spielerinnen, an diesem Turnier teil.

Ergebnisse

Setzliste

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Damendoppel
2016
Tennisturnier in Rio de Janeiro
Tennisturnier 2016